Vasco Núñez de Balboa - Spaans ontdekkingsreiziger
 Calle Núñez de Balboa (Salamanca) - straat in het district Salamanca, Madrid, vernoemd naar bovenstaand persoon
 Núñez de Balboa (metrostation) - metrostation aan bovenstaande straat